Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA)
 Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia
 Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay
 Gimnasia y Esgrima de Jujuy
 Gimnasia y Esgrima de La Plata
 Gimnasia y Esgrima de Mendoza
 Gimnasia y Esgrima de Santa Fe